Kalte Klinge (abgeleitet von ‚Klinge‘ ‚kleines Kerbtal‘) ist der Name folgender Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Kalte Klinge, Tal des Rohrholzbächles, rechter Zufluss der Brettach (Kocher) vor Brettach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis
 Kalte Klinge (Jagst), linkes Seitenbachtal zur Jagst vor Ruchsen, Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn
 Kalte Klinge (Schwarzbach), rechtes Seitenbachtal zum Schwarzbach (Elsenz) am Schwarzacher Hof, Gemeinde Schwarzach, Neckar-Odenwald-Kreis
 Kalte Klinge (Seebach), linkes Seitenbachtal zum Seebach zum Neckar an der Stadtgrenze von Mosbach und Neckargerach, Neckar-Odenwald-Kreis